Planetarium (planetario en inglés) puede referirse a:

 Tal vez quieras referirte a planetario un sitio para espectáculos astronómicos.
 Planetarium (canción de Ai Otsuka) una canción de 2005 de la cantante de pop japonesa Ai Otsuka.
 Planetarium (canción de Bump of Chicken single) una canción de la banda de rock. japonesa BUMP OF CHICKEN.
 Una canción de 2008 por Ikimono-gakari.